

Accoglienza 
 Trullo – costruzione pugliese in pietra

Persone 
 David Trullo – artista e fotografo spagnolo
 Juan Trullo – teologo spagnolo

Urbanistica 
 Trullo – quartiere di Roma

Altri progetti